Темні води (фільм 1994) — фільм жахів режисера Мар'яно Байно.
 Темні води (фільм 2019) — фільм трилер режисера Тодда Гейнса.